Az A22-es autópálya egy 315 km hosszúságú autópálya Olaszországban. Az út Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto és Trentino-Alto Adige régiókon halad keresztül. Ausztria felé folytatása a A13-as autópálya. Fenntartója a .

Útvonal

Jegyzetek 

Olaszország autópályái
Lombardia közlekedése
Emilia-Romagna közlekedése
Veneto közlekedése
Trentino-Alto Adige közlekedése